Riool, infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt
Afvoerkanaal (Den Haag)
Afvoerkanaal (Friesland) (Offierkanaal), een kanaal in de gemeente Smallingerland (Friesland)